

Вавож — село, центр Вавозького району, Удмуртія
 Вавож — селище, Вавозький район, Удмуртія
 Вавож — залізнична станція на залізниці Іжевськ-Кільмезь